Mandja peut désigner :
 les Mandja, un peuple de la République centrafricaine
 le mandja
 la mandja, un instrument de musique africain
 le capitaine Alexandre Mandja Ngokouta exécuté en 1985 à Libreville.